Třemošná är en stad i Tjeckien.   Den ligger i distriktet Plzeň-sever och regionen Plzeň, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Prag. Antalet invånare är .

Källor

Externa länkar 

Städer i Plzeň (region)